1-й Кубок ФИФА по мини-футболу — проходил с 5 января по 15 января 1989 года в Нидерландах. Чемпионом стала сборная Бразилии, победившая в финале сборную Нидерландов. Третье место заняла сборная США.

Отобравшиеся сборные

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
7 голов
 Ласло Жаданьи

6 голов
 Руди Схрёрс
 Бенатти
 Михалы Бороштян
 Виктор Херманс
 Петер Вермес
5 голов
 Эрик Мас
 Раул
 Тока
 Ласло Рожа
 Андреа Фама
 Марсель Лоосвелд
 Джим Габарра
4 гола
 Хуан Авалос
 Николас Идальго
 Атила
 Бриан Лаудруп
 Ларс Ольсен
 Рауль Альбани
 Хосе Санчес
3 гола
 Халед Луники
 Нико Папаниколау
 Алан Фостье
 Маркиньос
 Неймар
 Даниэль Армора
 Доминго Валенсия
 Марио Фабер
 Таб Рамос
2 гола
 Оскар Крино
 Пол Тримболи
 Фернандо Лосано
 Херман Бейерс
 Адильо
 Дирсеу
 Ласло Кирико
 Шандор Олайош
 Курт Йоргенсен
 Клейтон Мунемо
 Серхио Бонилья
 Хосе Иглесиас
 Антонио Ферре
 Франко Альбанези
 Паоло Миничуччи
 Джованни Рома
 Джон Фицджеральд
 Андре Баккер
 Мишель Сейнтнер
 Франсиско Алькарас
 Марио Руис-Диас
 Луис Яра
 Сафук аль-Темьят
 Майк Виндишманн
 Брент Голет
 Эрик Эйчманн
 Цуёши Китазава
1 гол
 Алан Дэвидсон
 Жарко Оджаков
 Лахдар Беллуми
 Абдеррахман Данун
 Рамон Альварес
 Габриэль Валарин
 Уго Кастанейра
 Люк Рёл
 Раф Херналстеен
 Карел Янссен
 Карлос Альберто
 Гилсон
 Кадиньо
 Янош Мознер
 Торбен Йохансен
 Оле Мёллер Нильсен
 Энтони Камбани
 Марио Гонсалес
 Карлос Наварро
 Паоло де Симони
 Альфредо Филиппини
 Алекс Банбари
 Эдди Бердаско
 Лусио Ианиеро
 Тони Носита
 Петер Сарантопулос
 Эдуард Демандт
 Андре Тиленс
 Джеффри Форее
 Виктор Лопес
 Луис Флор
 Омар Эспинеда
 Адольфо Яра
 Халед аль-Бехаир
 Абдулла абу Хумуд
 Гьюла Вишньеи
 Эй Джей Лаховецки
 Док Лоусон
 Брюс Мюррей
 Тошинори Ято

Ссылки 
 ЧМ-1989 по мини-футболу на сайте FIFA 
 ЧМ по мини-футболу 1992 на RSSSF

Чемпионаты мира по мини-футболу
Январь 1989 года